Paul Muldoon (1951. június 20.) ír költő
 Amerikai Egyesült Államok
Muldoon (Anchorage, Alaszka)
Muldoon (Texas)